Plaats in Indonesië
 Mulyoharjo (Jepara), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Mulyoharjo (Pagerbarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Mulyoharjo (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Mulyoharjo (Pemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java